«Азо́в» — корабль класса монитор, относящийся к типу «Азов»; один из пяти мониторов этого типа.

История корабля 
Монитор «Азов» был заложен в 1906-м году на судоверфи Stabilimento Tecnico Triestino в Триесте (Австро-Венгрия) по заказу Румынии, после чего секциями перевезён в Галац, где был собран и в 1907-м году спущен на воду под именем «Ion C. Bratianu» (в честь Иона Брэтиану, румынского государственного деятеля). В 1915-м году корабль был захвачен Австро-Венгрией и в 1916-17 годах прошёл модернизацию. С 1918 по 1920 кораблём владела Великобритания, которая затем передала его Румынии. В 1937-м году был произведён капитальный ремонт и модернизация корабля.

Вторая мировая война 
Монитор участвовал в боях на Дунае в июне 1941 года против советской Дунайской флотилии.

«Ion C. Bratianu», как и другие мониторы, капитулировал 26 августа 1944 года и к 10 сентября вошёл в состав румынской бригады мониторов под советским контролем. Позже румынский экипаж был заменён советским и 10 ноября корабль был передан в состав Дунайской военной флотилии. 30 октября монитор получил имя «Азов» и был включён в 1-й дивизион мониторов 1-й Керченской Краснознамённой бригады речных кораблей.

21 декабря прибыл в Турну-Северин для ремонта и зимовки. В начале марта 1945 года вступил в кампанию и 13 марта провёл учебные стрельбы, после чего встал на размагничивание, но в дальнейшем все переходы совершал в сопровождении электромагнитных трал-барж.

5 апреля «Азов» поддерживал огнём наступление войск 1-й югославской армии с позиции в районе Бачка Паланка. 12 апреля осуществлял огневую поддержку высадки десанта в районе Сотин-Опатовац, принимал участие в Венской наступательной операции.

Окончание войны встретил в Нови-Саде.

После войны 
«Азов» выведен из боевого состава 28 февраля 1948 года, был законсервирован и поставлен на отстой в Кислицах. 3 июля 1951 года был возвращён в Румынию и до 1960 года входил в состав румынских ВМС под индексом «М² 02», после чего был сдан на слом.

Технические данные 
 Водоизмещение, т:
 нормальное — 700
 полное — 750
 Главные размерения, м:
 длина наибольшая — 62
 ширина наибольшая — 10,5
 осадка наибольшая — 1,76
 Высота над ватерлинией, м:
 верхней палубы — 0,75
 палубы бака — 1,0
 палубы юта — 0,5
 ходового мостика — 4,5
 клотика — 12,5
 Наибольшая скорость хода — 13,5 узлов (25 км/ч)
 Дальность плавания при скорости 9,7 узла (18 км/ч) — 1500 миль (2778 км)
 Бронирование, мм:
 главный бортовой пояс
 носовая часть — 20
 кормовая часть — 40
 верхняя палуба
 носовая часть — 20
 средняя часть — 60
 кормовая часть — 40
 над котельным отделением — 70
 траверсы — 60
 боевая рубка — 70
 АУ ГК
 носовая — 75
 кормовая — 35
 Число рулей — 1
 Посты управления рулём: ходовой мостик, боевая рубка
 Главная энергетическая установка
 тип — котломашинная
 две паровые поршневые машины двойного расширения мощностью по 900 л. с.
 главный котёл системы Ярроу, давление пара 18 кг/см², температура 207 °C.
 Движитель — два трёхлопастных гребных винта
 Топливо — мазут
 Запас воды, т
 питьевая — 2,5
 Время приготовления машин к походу, мин
 нормальное — 30
 экстренное — 20
 Источник электроэнергии — три парогенератора постоянного тока напряжения 110 В.
 Водоотливные средства — три эжектора

Экипаж 
 Офицеров — 9
 Старшин — 35
 Рядовых — 75
 Всего — 119

Члены экипажа 
 Ситковский, Анатолий Иванович — зачислен в 1945 году в составе Дунайской краснознамённой военной флотилии.

Примечания

Литература 
 
 Бережной С. Династии имён. // Морской сборник. — 2001. — № 3. — С.76—79.

Ссылки 
 Корабли ВМФ СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны Тип "Азов" - 5 единиц

Мониторы типа «Азов»